Există două specii de șarpe numite Racer of Antile:
 Alsophis antillensis, endemic pentru insula Guadelupa din Caraibe
 Alsophis sibonius, endemic pentru insula Dominica din Caraibe